Первый отдел — режимно-секретное подразделение организации
 Первый (разведывательный) отдел
 Первый отдел (контртерроризм) — секретная контртеррористическая организация из телесериала «Её звали Никита», 1997—2001 (Канада)
 Первый отдел (телесериал) — российский криминальный детектив 2020 года кинокомпании «Триикс Медиа».
 Первый отдел (правозащитный проект) — российский правозащитный проект, основанный бывшим руководителем правозащитного проекта «Команда 29» Иваном Павловым.